Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Glory ou HMS Gloire :
 le , un cinquième rang de 44 canons, la frégate française Gloire capturée en 1747 ;
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1763 et démoli en 1786 ;
 le , un lougre de 8 canons capturé aux Français (la Gloire) en 1781 ;
 le , un deuxième rang  de 98 canons lancé en 1788 converti en ponton en 1809 ;
 la , une frégate de 32 canons nommée Gloire capturée aux Français en 1795 ;
 le , un cinquième rang de 26 canons capturé aux Français en 1806 ;
 la HMS Gloire, un cinquième rang de 38 canons. Il s'agit de la frégate française Iphigénie capturée en 1814 ;
 le , un cuirassé de classe Canopus lancé en 1899, renommé Crescent en 1920 puis démoli en 1922 ;
 le HMS Glory IV, l'ancien croiseur russe Askold capturé par les Britanniques en 1918 puis rendu à la Marine soviétique en 1920 ;
 le , un porte-avions léger de  lancé en 1943 puis démoli en 1961.

Voir aussi 
 
 

Glory